Epoch — неоднозначный термин. Возможные значения:
 Epoch — японская компания по производству детских игрушек.
 EPOCH — постапокалиптический роботический экшен, в котором главный герой - робот-страж, пытающийся выполнить свою миссию в опустевшем и разрушенном мире.

См. также 
 Unix Epoch — UNIX-время, система описания моментов во времени, принятая в UNIX.

Примечания